De Niro ist der Familienname folgender Personen:
 Drena De Niro (* 1967), US-amerikanische Schauspielerin
 Grace Hightower De Niro (* 1955), US-amerikanische Schauspielerin
 Robert De Niro, Sr. (1922–1993), US-amerikanischer Maler
 Robert De Niro, Jr. (* 1943), US-amerikanischer Schauspieler
 Virginia De Niro alias Virginia Admiral (1915–2000), US-amerikanische Malerin und Dichterin